Break the Ice (Britney Spears), singolo di Britney Spears
 Break the Ice (Stratovarius), singolo degli Stratovarius